«Акулосьминог» () — телевизионный фильм ужасов с элементами боевика и научной фантастики, снятый Декланом О’Брайеном специально для канала Syfy Universal в 2010 году. В главных ролях снимались Эрик Робертс и Сара Малакул Лейн. Премьера прошла 25 сентября 2010, на DVD и Blu-Ray фильм вышел 15 марта 2011 года.

По словам продюсера Роджера Кормана, «Акулосьминог» был успешным фильмом. Впоследствии было снято несколько сиквелов. Так, например, в 2015 году был снят кроссовер «Акулосьминог против птеракуды».

Сюжет 
Учёный Натан Сэндс, специалист в области генетической инженерии, специально для Военно-морских сил США разрабатывает оружие нового поколения — гибрид акулы и осьминога. Сэндс демонстрирует проект своему начальству, комиссии под названием «Blue Water»: управляемый им «акулоосьминог» нападает на наркоторговцев у Санта-Моники. Внезапно монстр выходит из-под контроля и уплывает к берегам Мексики. Как раз в это время в курортном городе Пуэрто-Вальярта на пляжах собираются тысячи туристов, которые становятся потенциальными жертвами подводного чудовища.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 Randall Larson. The Tuneful Tentacles of Sharktopus: Composer Tom Hiel // Cinefantastique, 11.11.2010.

Фильмы 2010 года
Фильмы ужасов 2010 года
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы ужасов США
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы телеканала Syfy
Фильмы об акулах
Фильмы, спродюсированные Роджером Корманом
Фильмы Деклана О’Брайена
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Телефильмы 2010 года